Tandem (kerékpár) – Két- vagy többszemélyes kerékpár
Tandem sakk
Tandemugrás

tandem  – két egy-más mögött befogott ló vonta, könnyű, kétkerekű kocsi
tandem  – kétüléses, kétpedálos kerékpár
tandem  – ugyan, ugyan már, na végre